Gun Law – film del 1929 diretto da Robert De Lacey
Gun Law – film del 1933 diretto da Lewis D. Collins
Gun Law – film del 1938 diretto da David Howard